Biante (gr. Βίας – Bias) è un nome greco, che può riferirsi a:

Mitologia
 Biante – figlio di Amitaone e di Idomenea e fratello di Melampo
 Biante – vecchio troiano che pianse i figli Laogono e Dardano uccisi da Achille
 Biante – uno dei figli di Priamo menzionato da Apollodoro

Persone
Biante – filosofo greco antico